Auchenochondria – rodzaj widłonogów z rodziny Chondracanthidae. Nazwa naukowa tego rodzaju skorupiaków została opublikowana w 1979 roku przez biologów Masahiro Dojiriego i Penny Sue Perkins.

Gatunki
Auchenochondria lobosa Dojiri & Perkins, 1979

Przypisy 

Auchenochondria